Flying Cloud (schip, 1851), een meermast-klipper, een hoogtepunt uit de maritieme geschiedenis, zo niet de snelste die ooit is gebouwd
 Flying Cloud (Slagharen), een attractie van het type Looping Schip in het Nederlandse Attractiepark Slagharen